Brieskorn ist der Familienname folgender Personen:

 Egbert Brieskorn (1936–2013), deutscher Mathematiker
 Norbert Brieskorn (* 1944), deutscher Jesuitenpater und Rechtsphilosoph
 Paul Brieskorn (1887–nach 1937), Mitglied des 1. Volkstages der Freien Stadt Danzig 1920–1923
 Carl Heinz Brieskorn (1913–2000), deutscher Pharmazeut und Lebensmittelchemiker